Mistrzostwa Świata w Snookerze 1976 (ang. 1976 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1975/1976, rozegrany w dniach 11-23 kwietnia 1976 roku w Middlesbrough Town Hall w Middlesbrough oraz Wythenshawe Forum w Manchesterze.

Obrońca tytułu, Walijczyk Ray Reardon w meczu finałowym pokonał reprezentanta Irlandii Północnej Alexa Higginsa 27–16 w wyniku czego obronił tytuł snookerowego Mistrza Świata.

Nagrody 

 Zwycięzca: L6 000

 Łączna pula nagród: L15 300

Wydarzenia związane z turniejem 
 Tego roku po raz pierwszy mistrzostwa były sponsorowane przez Embassy; Firma ta sponsorowała Mistrzostwa Świata w Snookerze przez kolejne 30 lat.
 Tegoroczna edycja Snookerowych Mistrzostw Świata rozegrana została w dwóch miejscach: Middlesbrough Town Hall w Middlesbrough, oraz w Wythenshawe Forum w Manchesterze. W Middlesbrough rozegrano mecze górnej połówki drabinki turniejowej, zaś w Manchesterze mecze dolnej połówki drabinki oraz mecz finałowy.
 Zwycięstwo w mistrzostwach Walijczyka Raya Reardona było piątym w karierze a czwartym z rzędu triumfem zawodnika w snookerowych Mistrzostwach Świata.
 Najwyższy break turnieju to 138 punktów Anglika Johna Spencera.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1976 w sporcie
1976 w Wielkiej Brytanii